Swinton kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Swinton, Greater Manchester, England, Manchester, 
 Swinton, Ryedale, England, North Yorkshire, 
 Swinton, Harrogate - en ort i North Yorkshire, England
 Swinton with Warthermarske - en civil parish i North Yorkshire, England
 Swinton, South Yorkshire - en ort i Rotherham, South Yorkshire, England

Personer med efternamnet Swinton
 Tilda Swinton (född 1960), brittisk skådespelare

Efternamnsförgreningssidor